Китка може да се отнася за някое от следните понятия.

Общо 
 китка – снопче цветя, билки, зеленчуци; самотна група растения (вкл. дървета)
 китка – крайната част от ръката (с пръстите)
 музикална китка – група музикални произведения

България 
 Китка – село в Област Варна, община Аврен
 Китка – закрито село в Област Бургас
 Китка – старо име на планината Славянка
 Китка – рид край Черно море
 Китка – връх в Завалска планина (1181 m)
 Китка – връх в Осоговска планина (1327,6 m)
 Китка – връх в Троянско-Калоферска планина (1246 m)
 Китка – връх северно от град Трън, област Перник (1028 m)
 Китка – връх в планината Черна гора (1118m)
 Китка – връх в Чирпанските възвишения (651 m)
 „Китка“ – резерват в България

Р. Македония 
 Китка – планина в Република Македония

Китката 
 Китката – седловина между Източните и Западните Родопи
 Китката – гора край Бяла Слатина